Kanová (von Kana, Káňa) ist der Familienname folgender Frauen:
 Alena Kánová (* 1980), slowakische  Paralympics-Siegerin und Weltmeisterin
 Irena Káňová (1893–1965), tschechoslowakische Politikerin, auch Kaňová
 Maria Kanová (1886–1947), tschechische Schauspielerin, Ehefrau von Heinrich Mann

Kaňová bezeichnet:
 Kaňová, Haltepunkt der Schmalspurbahn Trenčianska Teplá–Trenčianske Teplice, ehemals Výhybňa Kaňová

Siehe auch:
 Oscar Nkolo Kanowa (* 1957), kongolesischer Ordensgeistlicher und Bischof
 Káňa